Wallberg är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på olikasätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Wallberg 1 771 
 Vallberg 362
Tillsammans blir detta 2 133 personer.

Personer med efternamnet Wallberg
 Aina Wallberg-Ewerlöf (1890–1949), skulptör
 Alfred Wallberg (1852–1930), fabriksägare
 Allan Wallberg (1909–1974), skulptör

 Bengt Wallberg (1931–2004), målare, tecknare och grafiker
 Börje Wallberg (1923–2014), militär och en av Sveriges största filatelister

 Carl Henrik Wallberg (1810–1904), notarie, skribent
 Claes Wahlberg  (aktiv i mitten av 1700-talet), bildhuggare och snickare

 Emelie Wallberg (född 1986), skådespelare
 Evabritta Wallberg (född 1936), arkivarie

 Frans Bertil Wallberg (1862–1935), arkitekt
 Frida Wallberg (född 1983), boxare

 Gurli Wallberg (1916–2005), konstnär och teckningslärare
 Gustaf Wallberg (1758–1834), militär samt målare, tecknare och grafiker

 Hans Wallberg (1946–2013), IT-specialist
 Harriet Wallberg (född 1956), professor i fysiologi, universitetskansler

 Ingrid Wallberg (1890–1965), arkitekt
 Ingrid Wallberg-Lindborg (1880–1966), konstnär, tecknare och lärare

 Isak Wallberg (1825–1905), fabriksägare och politiker
 Johan Wallberg (född 1977), simmare

 Maria Wallberg (född 1979), programledare, reporter och sportkommentator
 Mathias Wallberg (1737–1808), lantmätare, botaniker och Linnélärjunge

 Olof Wallberg (född 1973), skådespelare
 Owe Wallberg (1920–2016), missionär och målare

 Wilhelm Wallberg (1827–1893), godsägare och politiker

Källor

Svenska efternamn